Кубок Туреччини з футболу 2005–2006 — 44-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вшосте здобув Бешикташ.

Календар

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2005

|}

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|8/22 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|8/23 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/21 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/22 березня 2006

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/19 квітня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|6/18 квітня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 
 Кубок Туреччини на rsssf  

2005—2006
Туреччина
Туреччина
2005 у турецькому спорті
2006 у турецькому спорті